Christoph Gensch ist der Name folgender Personen:

* Christoph Gensch von Breitenau (1638–1732), deutscher Verwaltungsjurist, Diplomat und Kirchenlieddichter
 Christoph Gensch (Politiker) (* 1978), deutscher Politiker (CDU)